Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2015 wurde ein Mannschaftswettbewerb für gemischte Mannschaften aus je zwei Frauen und Männern eines Landes ausgetragen.

Mannschaftsspringen Normalschanze HS100 
Der Wettkampf wurde am 22. Februar 2015 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren. Die Frauen erhielten einen deutlich längeren Anlauf als die Männer.

Quellen 
 Ergebnisse auf der Homepage der FIS, abgerufen 21. März 2021

Skispringen Mixed
Mixed 2015
Skispringen (Schweden)